Phyllozetes är ett släkte av kvalster. Phyllozetes ingår i familjen Cosmochthoniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Phyllozetes